Паредес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Алькаррия. Занимает площадь 19,44 км². Население — 90 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 66 км.

Покровителями города считаются святой Роке и святая дева де ла Сотеррания.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 www.paredesdemelo.es La Web del pueblo

Муниципалитеты Куэнки